I Giochi del Pacifico 2015 si sono svolti a Port Moresby, in Papua Nuova Guinea, dal 4 al 18 luglio 2015.

Vi hanno preso parte 24 Paesi con circa 3700 atleti, impegnati in 28 diverse discipline sportive.

Discipline

Medagliere
 Nazione ospitante

Collegamenti esterni

Sport nel 2015
Competizioni sportive in Papua Nuova Guinea
2015